Die Liste der Kulturgüter in Frauenfeld enthält alle Objekte in der Gemeinde Frauenfeld im Kanton Thurgau, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten unter Schutz stehen.

Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 13. Oktober 2021).

Seit 1967 ist die Frauenfelder Altstadt insgesamt Schutzzone, im Baureglement vom 19. März 1986 wurde die Vorstadtzone hinzugefügt, Kernzonen im Kurz- und Langdorf sind inzwischen hinzugekommen.

Kulturgüter

Literatur 
 Albert Knoepfli: Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Band I: Der Bezirk Frauenfeld (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz. 23). Birkhäuser, Basel 1950, .

Weblinks

Einzelnachweise 

Frauenfeld
!Kulturguter